Jesenica je lahko:

Jesenica, naselje v občini Cerkno
Jesenica, potok v Halozah, desni pritok Dravinje
Jesenica, potok skozi Spodnji Dolič, pritok Hudinje v Vitanjah
Jesenica, potok v Karavankah, ki teče skozi Planino pod Golico (v spodnjem toku imenovan tudi Svobodni potok, ki se pred izliva v Savo Dolinko pri Jesenicah).